Qilalukkiarfik bezeichnet:
 Qilalukkiarfik (Insel, Aappilattoq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qilalukkiarfik (Insel, Kiataasaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland